Andriașevca este numele a două localități din Republica Moldova, Transnistria (Teritoriile la Stânga Nistrului)

 Andriașevca Nouă
 Andriașevca Veche